Karbonizace je pyrolytický rozklad organických látek bez přístupu vzduchu a za vzniku tuhých, kapalných a plynných produktů. Konkrétně je to např.:

 karbonizace uhlí (koksování uhlí) jakožto umělá výroba koksu
 přírodní přeměna uhlí v koks (v místech styku uhelné sloje s magmatickou intruzí)

Podobné procesy:
 karbonizace textilií